Isopedella är ett släkte av spindlar. Isopedella ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekrabbspindlar
Isopedella